Truc ist der Familienname folgender Personen:

 Georges Truc (1893–1941), französischer Dirigent
 Olivier Truc (* 1964), französischer Schriftsteller